Австрия на зимних Паралимпийских играх 2014 года была представлена 13-ю спортсменами в трёх видах спорта. Наибольшего успеха на Играх добился горнолыжник Маркус Зальхер, завоевавший две золотые и одну бронзовую медали.

Медали

Результаты

Биатлон 

Мужчины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Сноуборд-кросс

Женщины

Лыжные гонки 

Мужчины
Спринтерские гонки

Дистанционные гонки

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет Австрии

Австрия